Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1939, die vom 11. bis 19. Februar in Zakopane in Polen stattfanden, kam ein Wettbewerb im Skispringen zur Austragung.

Zum ersten Mal gewann mit Josef Bradl ein (Reichs-)Deutscher diesen Wettbewerb. Bereits zweimal zuvor ging der Weltmeistertitel im Skispringen nicht an einen skandinavischen Vertreter. 1925 gewann in Johannisbad der für die Tschechoslowakei startende Deutschböhme Willi Dick den Titel und 1933 in Innsbruck der Schweizer Marcel Raymond. Bradl belegte bei den Weltmeisterschaften von 1938 Ende Februar in Lahti den vierten Rang noch für sein eigentliches Heimatland Österreich und startete erst durch den im März 1938 erfolgten Anschluss für das Deutsche Reich.

Neben Bradl standen mit Franz Aschenwald (Österreich), sowie Hans Lahr und Gustl Berauer (beide Sudetenland, Tschechoslowakei) noch drei weitere Skispringer aus angeschlossenen Gebieten im deutschen Aufgebot.

Großschanze K-80 

Datum: Sonntag, 19. Februar 1939;

Sprungschanze: Wielka Krokiew (K-80)

Teilnehmer: 68 genannt; 46 gestartet; 30 gewertet;

Der Innsbrucker Franz Aschenwald kam im ersten Durchgang schwer zu Sturz und musste bewusstlos ins Krankenhaus transportiert werden. Franz Haslberger aus Reit im Winkl und Jan Schindler (Polen) stürzten ebenfalls und traten im zweiten Durchgang nicht mehr an.

Der Pole Jan Szczepaniak zog sich bereits im Training eine Beinverletzung zu und konnte im Wettbewerb nicht antreten.

Quellen 
 Narciarskie Mistrzostwa Świata F.I.S. Zakopane, 11.-19. luty 1939 R. (polnisch), s. 4
 Narciarskie Mistrzostwa Świata : Zawody FIS : Zakopane 11-19 lutego 1939 r. (polnisch), Kraków, 1939
 Bradl tog Tysklands 7:e VM i Zakopane, Dagens Nyheter (schwedisch) vom 20. Februar 1939, s. 6
 Bradl vann, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 20. Februar 1939, s. 11
 Bradl vant i dag, Aftenposten (norwegisch) vom 20. Februar 1939, s. 12, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 16. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 20. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 23. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Weltmeisterschaften: 19. Februar 1939 – Zakopane (POL), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 155. ISBN 3-89784-099-5

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Nordische Skiweltmeisterschaften 1939
Manner 1939
Skispringen (Polen)